Ю́рий Мира́нович Антоня́н (род. 29 июня 1933, Тбилиси, ЗСФСР, СССР) — советский и российский учёный-правовед, специалист в области криминологии, психиатрии и юридической психологии. Доктор юридических наук (1976), профессор. Полковник милиции. Заслуженный деятель науки РСФСР, заслуженный работник МВД СССР, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.

Биография 
Родился 29 июня 1933 года в Тбилиси. 

В 1957 году окончил юридический факультет МГУ.

В 1957—1965 годах — следователь, оперуполномоченный уголовного розыска, начальник отделений милиции в г. Ярославле и Москве; в 1965—1970 годах — старший инспектор по особым поручениям МВД России; в 1968—1981 годах — старший преподаватель, доцент, затем профессор Высшей школы МВД СССР/Академии МВД СССР.

В 1970 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук по теме «Борьба органов внутренних дел с бродяжничеством», а в 1976 году — диссертацию на соискание учёной степени доктора юридических наук по теме «Социальная среда и формирование личности преступника».

С 1981 года — главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.

Ведущий научный сотрудник Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

Проректор по научной работе Института гуманитарного образования (ИГУМО).

Член президиума Союза криминалистов и криминологов.

Один из авторов проекта закона о предупреждении насилия в семье.

Научная деятельность 

Автор более 400 научных работ, включая 45 монографий и пособий монографического характера, а также 5 учебников по криминологии и учебное пособие «Краткий курс криминологии». Его труды издавались в Болгарии, Чехословакии, Германии, Польше, Швеции, Франции, Италии, США, Японии. Индекс Хирша — 37.

Ю. М. Антоняном обосновано значение бессознательных мотиваций в различных видах преступного поведения и роль психопатологических факторов в нём. Им разработана концепция причин преступного поведения лиц с психическими аномалиями, как и способов их предупреждения и исправления в местах лишения свободы. Также им широко исследовались вопросы агрессии, психологии убийств и изнасилований.

Им сделан большой вклад в изучение таких тем, как личность преступника и преступного поведения, бессознательные мотивы совершения преступлений.

В последние годы им уделено существенное внимание научным вопросам философии и психологии, мифологии и религии, что нашло своё отражение в крупных монографиях вышедших в 1996, 2001, 2003 годах.

Награды 

 Заслуженный деятель науки РСФСР (1990)
 Заслуженный работник МВД СССР
 Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации
 Почётный профессор Ереванского государственного университета
 Орден Почёта
 Орден Дружбы

Научные труды

Интервью

Примечания

Литература 
 
 

Правоведы СССР
Авторы учебников права
Криминологи
Выпускники юридического факультета МГУ
Юристы России
Правоведы России
Преподаватели Академии управления МВД России